Kislino () ist der Name russischer Orte:
 Kislino (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Kislino (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk
 Kislino (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Kislino (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol